Sater ist der Familienname von

Adel Sater (* im 20. Jahrhundert), bahrainischer Diplomat
Paul Abdel Sater (* 1962), Geistlicher der maronitisch-katholischen Kirche von Antiochien